

Де-Мойн — місто, штат Айова
 Де-Мойн — місто, штат Вашингтон
 Де-Мойн — селище, штат Нью-Мексико